У општем смислу, под термином , подразумева се мушкарац ком партнерка није верна у вези или браку.

 Жаргонски назив за Јелен пиво

 Рогоња, сингл Томе Здравковића из 1968. године

 Представа Рогоња, Краљевачког позоришта, из 1998. године, у режији Миодрага Динуловића, настала по  тескту Мушица

Референце

Литература